Любительский драфт НХЛ 1972 года состоялся 8 июня в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 10-го драфта НХЛ в 11-ти раундах было выбрано 152 хоккеиста. Право первого выбора было предоставлено командам дебютирующим в НХЛ – Нью-Йорк Айлендерс и Атланта Флэймз.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд», Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 67;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 44,1;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 330;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 65;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 164;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 270.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1972 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1972/73

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1972 год в хоккее